Емі Фрейзер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Чанду Рубін з рахунком 4–6, 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 16 сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Чанда Рубін (фінал)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
 n/a
  Каріна Габшудова (3-тє коло)
  Жюлі Алар (3-тє коло)
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Acura Classic 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995